Westland Whirlwind je britanski licenčno grajeni helikopter S-55/H-19 Chickasaw. Uporabljali so ga pri Kraljevem vojnem letalstvu in Kraljevi vojni mornarici za protipodmorniško bojevanje in iskanje in reševanje. Prvič je poletel avgusta 1953.

V 1950ih je Westland Aircraft licenčno gradil Sikorsky S-51 kot Westland Dragonfly. Kasneje je Westland kupil licenco za Sikorsky S-55. Sprva ga je poganjal 600 KM zvezdasti motor Pratt & Whitney R-1340-40 Wasp, pozneje so za boljše sposobnosti namestili 750 KM zvezdasti motor Alvis Leonides Major

.

Specifikacije(Whirlwind HAS.7)

Glej tudi
 Sikorsky R-4
 Sikorsky H-19
 Mil Mi-4

Reference

Bibliografija 
 
Thetford, Owen. British Naval Aircraft since 1912. London:Putnam, 1978. ISBN 0-370-30021-1.

Zunanje povezave

 Navy News 
 Helicopter museum 
 British Aircraft Directory
 Westland Whirlwind page at helis.com database

Vojaški helikopterji
Mornariški helikopterji